Wid ist der Familienname von
 Udo Wid (* 1944), österreichischer Maler, Konzeptkünstler und Biophysiker

WID steht als Abkürzung für:

 Warn- und Informationsdienst
 Wasserinnendruck-Spritzgießen
 Wiener Internationale Dentalausstellung
 Wireless information devices
 Wirtschafts-Informations-Dienst
 Wirtschafts-Identifikationsnummer
 Wissenschaft im Dialog gGmbH, Berlin
 Wissensintensive Dienstleistungen
 Women in Defense
 Women in Development
 World Institute on Disability

WID